Le Maranhão Atlético Clube est un club brésilien de football basé à São Luís dans l'État du Maranhão.

Historique

Palmarès

Lien externe 
 

Maranhao Atlético Clube
Maranhao Atlético Clube